Чемпионат Европы по футболу 1981 года среди юношей до 18 лет — 34-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 25 мая по 3 июня 1981 года в ФРГ. Сборная ФРГ впервые в своей истории стала чемпионом.

Квалификация

Группа 7

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в ФРГ
Футбол в Европе в 1981 году
Май 1981 года
Июнь 1981 года
Чемпионаты Европы в 1981 году
Международные соревнования по футболу в Германии
Спорт в Германии в 1981 году